Baudoux ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Baudoux (* 1928), französischer Fechter
 Claude Baudoux (1898–??), belgischer Hockeyspieler
 Maurice Baudoux (1902–1988), kanadischer römisch-katholischer Erzbischof
 Yvon Baudoux, belgischer Hockeyspieler